Gold Diggers of 1933, Amerikaanse film uit 1933
 Gold Diggers of 1935, Amerikaanse film uit 1935
 Gold Diggers of 1937, Amerikaanse film uit 1937
 Gold Diggers: The Secret of Bear Mountain, Amerikaanse film uit 1995
 National Lampoon's Gold Diggers, Amerikaanse film uit 2002